Friedrich Haux ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Haux (Textilfabrikant, 1860) (1860–1929), deutscher Textilfabrikant
 Friedrich Haux (Textilfabrikant, 1887) (1887–1966), deutscher Textilfabrikant